NL – Holandia, Królestwo Niderlandów
 nl – dwuliterowy kod języka niderlandzkiego według ISO 639-1
 .nl – domena internetowa dla stron z Holandii
 MAN NL xx3 – seria autobusów miejskich, produkowanych przez niemiecką firmę MAN
 MAN NL 2x2 – seria niskowejściowych autobusów miejskich
 MAN NL 313-15 – autobus miejski, produkowany przez niemiecką firmę MAN
 National League (NL) – jedna z dwóch lig będących częściami Major League Baseball